Dominik Bielke (né le  à Berlin en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2006-2007 || Eisbären Berlin juniors || Oberliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Eisbären Berlin juniors || Oberliga ||46 ||5 ||7 ||12 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Eisbären Berlin juniors || Oberliga ||47 ||14 ||25 ||39 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009|| Eisbären Berlin || DEL ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Eisbären Berlin || DEL ||10 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Dresdner Eislöwen || 2. Bundesliga ||36 ||1 ||5 ||6 ||71 ||3 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2010-2011 || Eisbären Berlin || DEL || 28|| 1|| 2|| 3|| 36|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011|| ETC Crimmitschau || 2. bundesliga ||24 ||3 ||4 ||7 ||55 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| FASS Berlin || Oberliga ||1 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Eisbären Berlin || DEL || 17|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| FASS Berlin || Oberliga ||7 ||1 ||3 || 4|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || EHC Munich|| DEL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et distinstions

DEL 

 Il remporte le Championnat avec les Eisbären Berlin en 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

Notes et références 

Joueur allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du EHC Munich
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Dresdner Eislöwen
Naissance en octobre 1990
Naissance à Berlin